Deléage :

 André Déléage (1903-1944), historien français
 Jean-Paul Deléage, historien de l'écologie
 Jean Joseph Deléage (1734-1811), homme politique français

Voir aussi 
 Déléage, municipalité du Québec